Petru Ioan este o combinație frecventă de nume și prenume în limba română. Petru Ioan se poate referi la

 Petru Ioan (antrenor gimnastică)
 Petru Ioan (deputat)

Vezi și 

 Ioan Petru (dezambiguizare)

Nume proprii